Гран-при Канады 1991 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 2 июня 1991 года.
По ходу этой захватывающей гонки сошли Айртон Сенна, Герхард Бергер, Ален Прост, и ещё около дюжины гонщиков, сгорел мотор на Ferrari Жана Алези. Кульминацией гонки стал курьёзный сход Найджела Мэнселла, который лидировал с преимуществом более полкруга, но на последнем круге остановился в повороте «Казино», после чего был классифицирован шестым с отставанием в один круг. Это позволило одержать победу Нельсону Пике, последнюю в его карьере.

Гонка 

|}

На последнем круге лидировавший с преимуществом почти в минуту Мэнселл внезапно остановился в повороте «Казино». Ходили слухи, что приветствовавший болельщиков Мэнселл или включил неправильную передачу, или случайно выключил двигатель, что сам гонщик отрицал, утверждая что после переключения вниз коробка передач неожиданно перешла в нейтральный режим, а команда указала в качестве причины схода проблемы с электрикой. Технически все это верно, однако скорее всего было вызванно поддержанием оборотов двигателя на недостаточном уровне, что привело к неполадкам в работе электрики и гидравлики, что в свою очередь привело к перебоям в работе коробки передач. Во всяком случае, после доставки в боксы двигатель автомобиля был перезапущен и работал без сбоев.

Первыe очки в истории заработали гонщики команды Jordan.

Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:22,385

Ссылки 
 
 
 
 Рассказ о гонке на f1news.ru

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1991 году